Ostana (Italië)
Östanå (Zweden)
Ostana (naturistenvereniging)